Томми Юханссон:
  (род. 1950) — шведский гонщик.
  (род. 1958) — шведский легкоатлет.
  (род. 1971) — шведский маунтинбайкер (велосипедист, велогонщик), серебряный призёр чемпионатов мира и Европы.
 Юханссон, Томми (род. 1987) — шведский гитарист и вокалист.